Александр Геннадьевич Белёвцев (род. 12 сентября 1997 года) — российский прыгун в воду.

Карьера 
Серебряный призер Первенства мира (2014).

Серебряный призер Кубка России (2016).

Чемпион России в синхронных прыжках в паре с Александром Бондарем, серебряный призер в одиночных прыжках с метрового трамплина на чемпионате России (2016).

На чемпионате России 2017 года Александр Белевцев в паре с Никитой Шлейхером завоевал «серебро» в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Также Белевцев и Шлейхер выиграли «серебро» в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Белевцев и Шлейхер были включены в сборную России на чемпионат Европы (синхронные прыжки с вышки).

Серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду (2017).

Мастер спорта России.

Примечания

Ссылки 
Прыгуны в воду России
Чемпионы России по прыжкам в воду
 А. Г. Белевцев